Сидельниково — название населённых пунктов в России:

 Сидельниково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Сидельниково — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Сидельниково — село в Звениговском районе Марий Эл.

См. также 
 Большое Сидельниково — деревня в Сандовском районе Тверской области
 Малое Сидельниково — деревня в Сандовском районе Тверской области
 Седельниково